, une série télévisée des années 1960 ;
 , un film réalisé par Tim Burton, sorti en 2012 ;
 , bande originale de ce film ;
 Dark Shadows, titre original de La Malédiction de Collinwood, une série télévisée sortie en 1991, remake de la série des années 1960 ;
 , un comics américain, adaptation de la série télévisée Dark Shadows.

Homonymie de titre